

Населені пункти та їхні частини

 Бжесьце — село в гміні Яновець Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Бжесьце — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства

 Бжесьце — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжесьце — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Бжесьце — село в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжесьце — село в гміні Радкув Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжесьце — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжесьце — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжесьце — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжесьце — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Бжесьце — частина села Воля-Рудліцька в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства

Примітки